Окривљени је лице којем се на терет ставља кривица за одређено дело.

У правној терминологији овај израз се употребљава у кривичном процесном праву. У праву Србије појам окривљеног регулише се Закоником о кривичном поступку.

Окривљени у кривичном процесном праву Србије 

Појам окривљеног се схвата у ужем и у ширем смислу.

Окривљени у ужем смислу је лице против кога је донето решење о спровођењу истраге или против кога је поднета оптужница, оптужни предлог или приватна тужба.

Окривљени као појам у ширем смислу тако да у себи обухвата друга три процесна својства лица против којег се води или се водио кривични поступак. Израз окривљени је општи назив за окривљеног (у ужем смислу), оптуженог и осуђеног. У теорији се овај назив користи и за осумњиченог.

Види још 
 Осумњичени
 Оптужени
 Осуђени

Референце 
 

Кривично процесно право